Berardo Eroli (1409-1479) – cardinale e giurista italiano
Erulo Eroli (1854-1916) – pittore e arazziere italiano
Francesco Eroli (seconda metà del XV secolo–1540) – vescovo cattolico italiano
Giovanni Eroli (1813-1904) – scrittore, letterato ed erudito italiano
Massimiliano Eroli (1976) – nuotatore italiano